

Sigle 
Universidad Tecnológica de Panamá  – università panamense
Universidad Tecnológica de Pereira  – università colombiana
Universidad Tecnológica del Perú  – università peruviana
Universidade Tuiuti do Paraná  – università brasiliana
Universiti Teknologi Petronas  – università malaysiana
Unshielded Twisted Pair  – doppino ritorto non schermato
Uridine triphosphate  – uridintrifosfato, nucleotide pirimidinico dell'uracile
 Utenti Trasporto Pubblico  – associazione italiana di utenti del trasporto pubblico

Musica 
 UTP  – gruppo musicale hip hop statunitense
 UTP Records  – etichetta discografica statunitense fondata da Juvenile

Biologia 
 Uridintrifosfato  – nucleotide trifosfato composto da ribosio e uracile